Família Strozzi, família patrícia florentina
 Palau Strozzi, residència de la família Strozzi a Florència
 Bernardo Strozzi (Gènova, 1581 - Venècia, 1644), pintor italià, també anomenat Il prete genovese o Il cappuccino genovese 
 Giulio Strozzi (1583-1652), llibretista, poeta i dramaturg italià
 Hèrcules Strozzi (Ferrara, 1473-1508), poeta i literat italià 
 Barbara Strozzi (Venècia, 1619 - Pàdua, 1677), compositora i cantant d'òpera italiana 
 Lorença Strozzi (1514-1591), compositora, escriptora i religiosa dominica italiana
 Ciriaco Strozzi (Capalla, prop de Florència, 1504 - Pisa, 1565), erudit italià
 Pallas Strozzi (Florència, 1372 - Pàdua, 1462), erudit italià
 Gregori Strozzi (San Severino, 1615 - Nàpols, 1687), compositor italià 
 Tito Vespasiano Strozzi (Ferrara, 1424 - Racano, 1505), poeta italià 
 Giovanni Battista Strozzi (Florència, 1551-1636), poeta i pedagog italià